est la formule brute de plusieurs isomères.

 sitocalciférol ou vitamine D5, numéro CAS 
 stigmastérol, numéro CAS